Az 1991–1992-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a nyolcvanötödik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntő: Tungsram SC–Ferencvárosi TC-Törley 16–10, 16–13 és Vasas SC-Plaket–Újpesti TE 13–9, 16–17, 11–10

Döntő: Tungsram SC–Vasas SC-Plaket 15–12, 21–20

A Tungsram bajnokcsapata: Czibulka Ákos, dr. Csánk István, Gebauer Lajos, Horváth Csaba, Keszthelyi Tibor, Kollár György, Kuna Péter, Monostori Attila, Pető Zsolt, Pellei Csaba, Schmiedt Gábor, Sugár Sándor, Szileczky Péter, Andrej Szemjonov, Tóth Imre, edző: Molnár Endre

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Magyar sportévkönyv 1993

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag